Clio, eller Klio, kan syfta på:

 Klio – en musa i grekisk mytologi
 Clio (bokklubb) – en bokklubb
 Cliopriset – ett pris till "en framstående yngre historiker inom det svenska språkområdet"
 Clio (djur) –ett släkte av snäckor
 Clio Awards – ett amerikanskt pris för bästa TV-reklam
 Clio Barnard, en brittisk filmregissör och manusförfattare
 Clio, Alabama – en ort i Barbour County
 84 Klio – en asteroid
 Renault Clio – en bilmodell
 Renault Clio Cup – en tävlingsenhetsklass för Renault Clio-bilar som drivs av Renault Sport